Phytoliriomyza — род мелких минирующих мух из семейства Agromyzidae (Diptera). Около 100 видов.

Описание 
Мелкие минирующие мухи. Биология малоизвестна. Растения-хозяева известны для личинок 17 видов, питающихся печеночниками (1 вид), папоротниками (7 видов) и цветковыми растениями (9 видов). Голова жёлтая. Орбитальные пластинки более или менее выступают из плоскости лобной поверхностью. Передних орбиталей три пары; одна направлена внутрь, две направлены вверх. 1—2(3) пары медиально-клинатных нижних орбитальных волосков, две пары реклинатных верхних орбитальных волосков. Орбитальные волоски проклинатные, вертикальные или частично проклинатные. Постоцеллярные и оцеллярные волоски хорошо развиты. Первый членеик жгутика круглый. Торакс: Скутум с 1+3 дорсоцентралями. Акростихальные волоски идут в два ряда, но отсутствуют у некоторых видов. Постпронотальные, два проплевральных, пресутуральные и проплевральные волоски нормальные или толстые. Анепистернум с длинным задним волоском и с двумя или тремя более короткими задними волосками. Катепистернум с одним или двумя длинными волосками. Ноги простые, присутствует только вентроапикальная щетинка на средней голени. Костальная жилка заканчивается на вершине M1. Соотношение конечного и предпоследнего отрезков M4 разное.

Классификация 
Около 100 видов. Род был впервые описан в 1931 году австрийским энтомологом Фридрихом Георгом Генделем (1874—1936) в качестве подрода в составе рода Liriomyza. В 1941 году повышен до отдельного родового статуса.

 Phytoliriomyza admirabilis
 Phytoliriomyza alpicola
 Phytoliriomyza aratriformis
 Phytoliriomyza arctica
 Phytoliriomyza arcus
 Phytoliriomyza argentifasciata
 Phytoliriomyza australensis
 Phytoliriomyza australina
 Phytoliriomyza aysensis
 Phytoliriomyza beckerella
 Phytoliriomyza berii
 Phytoliriomyza bhutanica
 Phytoliriomyza bicolorata
 Phytoliriomyza bidensiphoeta
 Phytoliriomyza bifasciata
 Phytoliriomyza bornholmensis
 Phytoliriomyza brunofasciata
 Phytoliriomyza caerulescens
 Phytoliriomyza calcicola
 Phytoliriomyza caliginosa
 Phytoliriomyza calva
 Phytoliriomyza chichibuensis
 Phytoliriomyza clara
 Phytoliriomyza cognata
 Phytoliriomyza collessi
 Phytoliriomyza colombiana
 Phytoliriomyza cometiformis
 Phytoliriomyza confusa
 Phytoliriomyza conjunctimontis
 Phytoliriomyza conocephali
 Phytoliriomyza conspicua
 Phytoliriomyza consulta
 Phytoliriomyza convoluta
 Phytoliriomyza costaricensis
 Phytoliriomyza crepusculum
 Phytoliriomyza curtifistula
 Phytoliriomyza cyatheae
 Phytoliriomyza cyatheana
 Phytoliriomyza depricei
 Phytoliriomyza dimidiatipennis
 Phytoliriomyza diplazii
 Phytoliriomyza dorsata
 Phytoliriomyza dumortierae
 Phytoliriomyza enormis
 Phytoliriomyza falcata
 Phytoliriomyza fasciata
 Phytoliriomyza felti
 Phytoliriomyza flavens
 Phytoliriomyza flavopleura
 Phytoliriomyza flavopleuralis
 Phytoliriomyza flavostriata
 Phytoliriomyza floridana
 Phytoliriomyza foliocerotis
 Phytoliriomyza frontalis
 Phytoliriomyza fumicosta
 Phytoliriomyza fusculoides
 Phytoliriomyza helva
 Phytoliriomyza hilarella
 Phytoliriomyza huttensis
 Phytoliriomyza igniculus
 Phytoliriomyza immoderata
 Phytoliriomyza imperfecta
 Phytoliriomyza intermedia
 Phytoliriomyza iriomotensis
 Phytoliriomyza islandica
 Phytoliriomyza izayoi
 Phytoliriomyza jacarandae
 Phytoliriomyza jamaicensis
 Phytoliriomyza jurgensi
 Phytoliriomyza lacunosa
 Phytoliriomyza lanternaria
 Phytoliriomyza latifrons
 Phytoliriomyza leechi
 Phytoliriomyza lobata
 Phytoliriomyza longifurcae
 Phytoliriomyza longipennis
 Phytoliriomyza luna
 Phytoliriomyza lurida
 Phytoliriomyza luteola
 Phytoliriomyza lycopersicae
 Phytoliriomyza magellani
 Phytoliriomyza marchantiae
 Phytoliriomyza medellinensis
 Phytoliriomyza megacerotis
 Phytoliriomyza melampyga
 Phytoliriomyza meridana
 Phytoliriomyza mesnili
 Phytoliriomyza mexicana
 Phytoliriomyza mikii
 Phytoliriomyza minuta
 Phytoliriomyza minutissima
 Phytoliriomyza mollis
 Phytoliriomyza monstruosa
 Phytoliriomyza montana
 Phytoliriomyza mucarensis
 Phytoliriomyza nepalensis
 Phytoliriomyza nigrescens
 Phytoliriomyza nigriantennalis
 Phytoliriomyza nigricans
 Phytoliriomyza nigroflava
 Phytoliriomyza nublensis
 Phytoliriomyza nubatama
 Phytoliriomyza oasis
 Phytoliriomyza oreophila
 Phytoliriomyza ornata
 Phytoliriomyza pacifica
 Phytoliriomyza pallida
 Phytoliriomyza pallidicentralis
 Phytoliriomyza pallidofasciata
 Phytoliriomyza papae
 Phytoliriomyza papei
 Phytoliriomyza pectoralis
 Phytoliriomyza perpusilla
 Phytoliriomyza perturbata
 Phytoliriomyza phaeocerotis
 Phytoliriomyza picea
 Phytoliriomyza pilosella
 Phytoliriomyza pittosporocaulis
 Phytoliriomyza pittosporophylli
 Phytoliriomyza plagiochasmatos
 Phytoliriomyza polita
 Phytoliriomyza praecellens
 Phytoliriomyza pteridii
 Phytoliriomyza pulchella
 Phytoliriomyza queenslandica
 Phytoliriomyza rangalensis
 Phytoliriomyza rebouliae
 Phytoliriomyza ricciae
 Phytoliriomyza rieki
 Phytoliriomyza robiniae
 Phytoliriomyza rossi
 Phytoliriomyza sabanae
 Phytoliriomyza scotica
 Phytoliriomyza sexfasciata
 Phytoliriomyza similis
 Phytoliriomyza simillima
 Phytoliriomyza simlensis
 Phytoliriomyza spectata
 Phytoliriomyza striatella
 Phytoliriomyza sublima
 Phytoliriomyza suetsugui
 Phytoliriomyza tearohensis
 Phytoliriomyza triangulata
 Phytoliriomyza tricolor
 Phytoliriomyza tsukuyomi
 Phytoliriomyza ugetsu
 Phytoliriomyza varia
 Phytoliriomyza variana
 Phytoliriomyza variegata
 Phytoliriomyza venustula
 Phytoliriomyza viciae
 Phytoliriomyza volatilis
 Phytoliriomyza wiesnerellae

Примечания

Литература 
 Zlobin V.V. 1999. «The Correction of Species Composition in the Genera Liriomyza Mik and Phytoliriomyza Hendel (Diptera: Agromyzidae)». Int. J. Dipter. Res. 10 (3), 129—131 (1999)
 Zlobin V.V. 2005. «Studies on European Species of the Genus Phytoliriomyza Hendel (Diptera: Agromyzidae)». Rus. Entomol. J. 14 (2), 119—123 (2005)
 Lonsdale O. 2021. Manual of North American Agromyzidae (Diptera, Schizophora), with revision of the fauna of the «Delmarva» states. ZooKeys 1051: 1—481. https://doi.org/10.3897/zookeys.1051.64603
 Kenneth A. Spencer (1990). Host Specialization in the World Agromyzidae (Diptera) [1 ed.]. Series Entomologica 45: 1—444. Springer Netherlands, ISBN 978-94-010-7336-3, 978-94-009-1874-0
 Kenneth A. Spencer (1973). Agromyzidae (Diptera) of Economic Importance. Series Entomologica 9: 1—444. Springer Netherlands, ISBN 978-90-481-8513-9,978-94-017-0683-4 https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-017-0683-4

Ссылки 
 
 biolib.cz: Phytoliriomyza

Минирующие мухи
Роды двукрылых